Ел Пасо може да се отнася за:
 Ел Пасо, град в Тексас, САЩ

 Окръзи в САЩ
 Ел Пасо (окръг, Колорадо)
 Ел Пасо (окръг, Тексас)